

Roster Stagione 2007-2008